Eskilssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Eskilssjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun, 
Eskilssjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (5,95 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn